Příjmení Ruud nosí více významných osobností:

 Birger Ruud (1911–1998) – norský lyžař
 Casper Ruud (* 1998) – norský profesionální tenista
 Ole Kristian Ruud (* 1958) – norský dirigent